Akimenko ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Akimenko (1876–1945), russisch-ukrainischer Komponist
 Michail Sergejewitsch Akimenko (* 1995), russischer Hochspringer